Castionesi – abitanti di Arbedo-Castione
Castionesi – abitanti di Castion (Belluno)
Castionesi – abitanti di Castione (Arbedo-Castione)
Castionesi – abitanti di Castione (Loria)
Castionesi – abitanti di Castione della Presolana
Castionesi – abitanti di Castions di Strada